Krokskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Krokskäret och Hällören, Malax, Österbotten, 
 Krokskäret, en del av Trutören, Malax, Österbotten, 
 Krokskäret (Kökar, Åland),

Se även
Krokskär
Kråkskäret

Robotskapade Finlandförgreningar